Прока — имя и фамилия.

Фамилия 
 Прока, Александру (1897—1955) — румынский физик.
 Прока, Зено (1906—1936) — румынский шахматист.

Имя 
 Прока Сильвий — мифический царь Альба-Лонги.